Newbiggin kan syfta på:

Geografi

Storbritannien 

 Newbiggin, södra Wensleydale, ort i North Yorkshire, England,  
 Newbiggin, Teesdale 
 Newbiggin, Kirkby Thore 
 Newbiggin by the Sea – ett distrikt 
 Newbiggin-by-the-Sea – en ort i Northumberland, England
 Newbiggin-on-Lune – en ort i Cumbria, England 
 Newbiggin, Ainstable – en ort i Ainstable, Eden, Cumbria, England
 Newbiggin, Aldingham – en ort i Aldingham, South Lakeland, Cumbria, England
 Newbiggin, Askrigg – en ort i Askrigg, Richmondshire, North Yorkshire, England
 Newbiggin, Blanchland – en ort i Blanchland, Northumberland, England
 Newbiggin, Copeland – en ort i Waberthwaite, Copeland, Cumbria, England
 Newbiggin, Dacre – en ort i Dacre, Eden, Cumbria, England
 Newbiggin, Furness – en ort och civil parish i Devon, England
 Newbiggin, Hutton Roof – en ort i Hutton Roof, South Lakeland, Cumbria, England
 Newbiggin, Lanchester – en ort i Durham, England
 Newbiggin, Tyne and Wear – i Newcastle upon Tyne, Tyne and Wear, England
 Newbiggin Hall Estate – en ort i Newcastle upon Tyne, Tyne and Wear, England